Бернуй-Сапардьель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Морания. Занимает площадь 19,78 км². Население — 145 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы